Сті́вен () — чоловіче ім'я, англійська форма імені Стефан, Степан. Зменшена форма — Стів (Steve).

Відомі носії 
 Стівен Гокінг
 Стівен Кінг
 Стівен Коул Кліні
 Стівен Спілберг